Akkaya ist der Name folgender Personen:

 Ben Akkaya (* 1983), deutsch-türkischer Schauspieler und Comedian
 İlkay Akkaya (* 1964), alevitische Sängerin und Mitglied der türkischen Musikgruppe Grup Kızılırmak

Akkaya ist die Bezeichnung folgender Orte:
 Akkaya (Akçakoca), Ortschaft im Landkreis Akçakoca der türkischen Provinz Düzce
 Akkaya (Ardeşen), Ortschaft im Landkreis Ardeşen der türkischen Provinz Rize
 Akkaya (Ayaş), Ortschaft im Landkreis Ayaş der türkischen Provinz Ankara
 Akkaya (Çamlıdere), Ortschaft im Landkreis Çamlıdere der türkischen Provinz Ankara
 Akkaya (Çukurca), Ortschaft im Landkreis Çukurca der türkischen Provinz Hakkari
 Akkaya (Dereli), Ortschaft im Landkreis Dereli der türkischen Provinz Giresun
 Akkaya (Dodurga), Ortschaft im Landkreis Dodurga der türkischen Provinz Çorum
 Akkaya (Ereğli), Ortschaft im Landkreis Ereğli der türkischen Provinz Zonguldak
 Akkaya (Eskişehir), Ortschaft in der türkischen Provinz Eskişehir
 Akkaya (Espiye), Ortschaft im Landkreis Espiye der türkischen Provinz Giresun
 Akkaya (Feke), Ortschaft im Landkreis Feke der türkischen Provinz Adana
 Akkaya (Gediz), Ortschaft im Landkreis Gediz der türkischen Provinz Kütahya
 Akkaya (Geyve), Ortschaft im Landkreis Geyve der türkischen Provinz Sakarya
 Akkaya (Hafik), Ortschaft im Landkreis Hafik der türkischen Provinz Sivas
 Akkaya (İhsangazi), Ortschaft im Landkreis İhsangazi der türkischen Provinz Kastamonu
 Akkaya (İmranlı), Ortschaft im Landkreis İmranlı der türkischen Provinz Sivas
 Akkaya (Kargı), Ortschaft im Landkreis Kargı der türkischen Provinz Çorum
 Akkaya (Kozan), Ortschaft im Landkreis Kozan der türkischen Provinz Adana
 Akkaya (Muğla), Ortschaft in der türkischen Provinz Muğla
 Akkaya (Trabzon), Ortschaft in der türkischen Provinz Trabzon
 Akkaya (Ulaş), Ortschaft im Landkreis Ulaş der türkischen Provinz Sivas